Confluência - em inglês, confluence
Confluence (programa de computador) - um wiki empresarial

Localidades 

Confluence (Kentucky)
Confluence (Pensilvânia)

Desambiguação